Total Recall steht für:
 Die totale Erinnerung – Total Recall, US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1990
 Total Recall 2070, kanadische Fernsehserie aus dem Jahr 1999
 Total Recall (2012), US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2012, Neuverfilmung von Die totale Erinnerung
 Total Recall (Computerspiel), Videospiel von 1990 zum gleichnamigen Film